Zero assoluto – lo zero della temperatura della scala kelvin (pari a –273,15 °C)
 Zero assoluto – romanzo di fantascienza di Greg Bear
 Zero Assoluto – gruppo musicale italiano